Stöng kan syfta på följande platser:

Island 

 Stöng (gård), tidigare gård och arkeologisk plats, Suðurland 
 Þjóðveldisbærinn Stöng, rekonstruerad bondgård från vikingatiden, Suðurland, 
 Stöng (bergstopp), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar